Kazlauskas steht für;

 Kazlauskas (Name), Namensträger siehe dort
 (184096) Kazlauskas, ein Asteroid, benannt nach Algirdas Kazlauskas (* 1949)